Das Eintagesrennen Paris–Roubaix 1993 war die 91. Austragung des Radsportklassikers und fand am Sonntag, den 11. April 1993, statt.

Das Rennen führte von Compiègne, rund 80 Kilometer von Paris, nach Roubaix, wo es im Vélodrome André-Pétrieux endete. Die gesamte Strecke war 267,5 Kilometer lang. Es starteten 137 Fahrer, von denen sich 69 platzieren konnten. Der Sieger Gilbert Duclos-Lassalle absolvierte das Rennen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 41,650 km/h.

Nach der Trouée d’Arenberg formte sich eine führende Gruppe von 20 Fahrern. Nachdem mehrere Fahrer erfolglose Ausreißversuche gemacht hatte, gelang es Franco Ballerini, nach vorne zu fahren, allerdings verfolgt von Gilbert Duclos-Lassalle. Das Duo fuhr in hohem Tempo Richtung Radrennbahn. Auf der Bahn folgte ein wahrer Bahnsprint, den Duclos-Lassalle mit einem Wimpernschlagvorsprung für sich entschied.

Weblinks 
 , vom 26. Dezember 2012

Einzelnachweise 

Radrennen 1993
1993